Ambla může být:

 Ambla – městečko v Estonsku
 Ambla (obec) – samosprávná obec, zahrnující městečko Ambla a několik okolních sídel
 Ambla (řeka) – estonská řeka